korsak, lis stepowy – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny psowatych

Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Korsak – polski lekarz, pisarz, popularyzator medycyny
 Florian Korsak – katolicki duchowny
 Józef Korsak Głębocki – polski urzędnik i dworzanin
 Julian Korsak – polski poeta i tłumacz
 Kasper Korsak – polski wojskowy
 Przemysław Korsak – polski kajakarz
 Rajmund Korsak – polski poeta i pisarz
 Samuel Korsak – polski wojskowy
 Tadeusz Korsak – polski urzędnik i wojskowy
 Witold Ryszard Korsak – polski dyplomata